Токранов — фамилия; имеет женскую форму Токранова.
 Токранов, Алексей Михайлович (род. 1950) — советский и российский ученый, биолог и гидробиолог-ихтиолог, директор Камчатского филиала Тихоокеанского института географии.
 Токранов, Василий Викторович (род. 1989) — российский хоккеист, защитник клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА.